Richard Dove kan syfta på:

* Richard Dove  (född 1938), brittisk litteraturvetare och universitetslärare
 Richard Dove (född 1954), engelsk-tysk lyriker
 Richard Wilhelm Dove (1833–1907), tysk kyrkorättslärare